Пещеры:

 Пещеры — полости в земле.
 Пещеры — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Пещеры — хутор в Фатежском районе Курской области.

См. также 
 Пещера (значения)